Il doppio del torneo di tennis Cincinnati Open 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori John Alexander e Phil Dent che hanno battuto in finale Bob Hewitt e Roscoe Tanner 6-3, 7-6.

Teste di serie 

 Bob Hewitt /  Roscoe Tanner (finale)

  John Alexander /  Phil Dent (campioni)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Cincinnati Open 1977